Пион узколистный, или Пион тонколистный, или Пион воронец (), — вид многолетних цветковых растений рода  семейства Пионовые (Paeoniaceae).

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Балканский полуостров, юго-восточные районы Восточной Европы, Поволжье, Кавказ, Крым.

Произрастает в степи, на степных склонах и среди кустарников.

Ботаническое описание 
Корневища с продолговатыми шишками, сидящими на коротких ножках. Стебель простой, одноцветковый, реже двухцветковый, голый, высотой 10—50 см.

Листья дважды-трижды-тройчатые или тройчато-перистые, рассечённые на линейные или линейно-нитевидные, цельнокрайные доли, шириной 1—2 мм, свисающие и расходящиеся по краям.

Цветки крупные, диаметром до 8 см, ярко-красные или тёмно-пурпурные; лепестков восемь — десять, нити пурпурные, пыльники жёлтые.

Плоды из двух — трёх, реже четырёх — пяти прямых или слегка согнутых, отклонённых листовок. Семена удлинённо-округлые, буро-чёрные, блестящие.

Химический состав 
Корни содержат небольшое количество алкалоидов. Сапонинов не содержат. Семена содержат 27—28 % масла.

Значение и применение 
Корни съедобны, иногда их использовали для приготовления каши. Растение применялось в народной медицине.

Таксономия 
, Systema Naturae, Editio Decima 2: 1079. 1759.

Вид Пион узколистный входит в род  монотипного семейства  порядка .

Представители 
В рамках вида выделяют несколько подвидов:

Синонимы 
По данным The Plant List на 2013 год, в синонимику вида входят:

Пион узколистный в геральдике 
Пион узколистный изображён на гербах ряда городов, районов и сельских поселений России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пионовые
Флора Евразии